Svanetië (gebied), een historisch gebied in Georgië
 Vorstendom Svanetië, een historisch vorstendom